Pergamum steht für:

 Pergamum, lateinischer Name von Pergamon, antike Stadt in Kleinasien
 Titularbistum Pergamum, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche